Гленфарн (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Литрим (провинция Коннахт).

Местная железнодорожная станция была открыта 1 января 1880 года и закрыта 1 октября 1957 года.

Находится на границе с Великобританией (Северной Ирландией).

Примечания 

Населённые пункты графства Литрим